Jméno a příjmení Jan Víšek má více známých nositelů:

 Jan Víšek (architekt) (1890–1966) – český funkcionalistický architekt
 Jan Víšek (herec) (1922–1993) – český herec
 Jan Víšek (lední hokejista) (* 1981) – český lední hokejista
 Jan Ámos Víšek (* 1947) – český statistik a matematik, bývalý děkan Fakulty sociálních věd UK
 Jan Víšek (malíř) (1908–1995) – český malíř a kreslíř